Dragon Breed — видеоигра в жанре горизонтального скролл-шутера, разработанная компанией Irem в 1989 году и выпущенная в виде аркадного игрового автомата. Впоследствии была портирована на ряд домашних компьютеров того времени.

В марте 1989 года компания Jaleco выпустила игру Saint Dragon, разработанную компанией NMK для аркадного автомата, также портированную на некоторые домашние системы. Она имела похожую концепцию и оформление.

Игровой процесс 
Игра заимствует некоторые элементы из игры R-Type того же разработчика — в частности, накапливаемый при удержании кнопки мощный заряд. В отличие от R-Type игра выполнена в сказочной стилистике. Игрок управляет драконом-змеем и летящим на нём всаднике. Дракон состоит из головы и секций тела, его хвост движется с задержкой относительно головы и может быть использован для защиты от выстрелов противника. Игра имеет элементы платформера — всадник может сходить с дракона на землю и перемещаться отдельно. При этом прекращается автоматическая прокрутка экрана.

Всего в игре шесть уровней. В конце каждого уровня происходит сражение с боссом.

Ссылки 
 Dragon Breed на сайте System 16

Компьютерные игры 1989 года
Игры для аркадных автоматов
Игры жанра Shoot 'em up
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для Amstrad CPC
Игры для Commodore 64
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры, разработанные Irem